Příjmení Jungmann nebo Jungman se může vztahovat k několika osobnostem:

 Aleš Jungmann (* 1971) – český fotograf architektury
 Antonín Jan Jungmann (1775–1854) – český lékař, překladatel a rektor Univerzity Karlovy, bratr Josefa Jungmanna
 František Jungman (1908–1968) – český a československý politik
 Jan Jungmann (* 1964) – český historik
 Josef Jungmann (1773–1847) – český filolog, lexikograf, spisovatel, překladatel a rektor Univerzity Karlovy
 Milan Jungmann (1922–2012) – český literární kritik
 Petra Jungmanová (* 1971) – česká herečka, zpěvačka a moderátorka

jiný význam
 Jungmann (planetka) – planetka 40441 v hlavním pásu pojmenovaná podle Josefa Jungmanna
 Bücker Bü 131 Jungmann – německý dvoumístný dvouplošný cvičný letoun

Externí odkazy 
 
 

Německá příjmení
Česká příjmení